Herzogshof steht für:

 Herzogshof (Graz), Bauwerk in Graz
 Herzogshof (Regensburg), Bauwerk in Regensburg